Der Begriff The Bells kann sich beziehen auf:

 The Bells (Gedicht), Gedicht von E. A. Poe
 The Bells (Band), kanadische Rockband

Filme:
 The Bells (1911)  
 The Bells (1926)
 The Bells (1931)
 The Bells (2018)